Ferdinand Aznárez, in feite Gonzalo Fernández (overleden 930), een zoon van graaf Ferdinand Nunez de Zwarte en van Gutina van Castilië.
Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515), hertog van Terranova, Santangelo, Andria, Montalto en Sessa en een belangrijk Spaans generaal bij de val van Granada en de Italiaanse Oorlogen.
Gonzalo Fernández-Castaño (1980-), een professioneel golfspeler uit Spanje.